Od 1950. do 1957. postojalo je samo prvenstvo vozača, a 1958. uvodi se i prvenstvo konstruktora. Sistem bodovanja 8-6-4-3-2 i 1 bod za najbrži krug utrke, uveden je prve sezone, a nije se mijenjao do 1960. kada se donosi pravilo da se 1 bod dodjeljuje šestoplasiranom vozaču, a ne vozaču koji odveze najbrži krug utrke.

FIA je odmah prve sezone 1958. u prvenstvu konstruktora donijela pravilo da, ako više bolida jednog konstruktora završi utrku u bodovima, samo najbolje plasirani bolid osvaja konstruktorske bodove. To je pravilo vrijedilo do 1975., a od sljedeće sezone konstruktorske bodove osvajali su svi vozači koji su utrku završili u bodovima. Konstruktori na utrci 500 milja Indianapolisa između 1958. i 1960., nisu osvajali bodove iz razloga što su bolidi na tim utrkama bili izrađeni po pravilima IndyCara, a ne Formule 1.

U sezoni 1961., opet dolazi do promjene u načinu bodovanja. Vozač koji je ostvario pobjedu na utrci, od tada je osvajao 9 bodova. No to se nije odnosilo na konstruktore koji su te sezone za pobjedu osvajali 8 bodova. Sljedeće 1962. uvedeno je pravilo da i konstruktori za pobjedu osvajaju 9 bodova.

Izvori

Formula 1